Джаррион Лоусон (; род. 6 мая 1994 года, Тексаркана) — американский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в длину и спринте. Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года. Участник Олимпийских игр 2016 года. Чемпион США 2017 года.

Биография 
В 2012 году окончил среднюю школу Либерти-Эйлау, в 2016 году — университет Арканзаса.

Дебютировал на международной арене в 2012 году на чемпионате мира среди юниоров в Барселоне, где занял 3 место в прыжках в длину.

В 2016 году на своей дебютной Олимпиаде занял 4 место в финале соревнований по прыжкам в длину. В том же году стал лучшим атлетом Юго-Восточной конференции и был номинирован на премию «ESPY Award» в категории «Лучший атлет студенческого спорта». Эндорсер бренда ASICS.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны в длину США
Бегуны на короткие дистанции США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы США по лёгкой атлетике